Die Abkürzung TC steht für:

 Air Tanzania, tansanische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Amigonianer, eine Ordensgemeinschaft der römisch-katholischen Kirche
 Kapuziner-Terziarinnen von der Heiligen Familie, ein katholischer Frauenorden
 Tanzclub
 TC (Komplexitätsklasse), eine Komplexitätsklasse in der theoretischen Informatik
 TC, ein Spitzname von Matthias Roll, Mitglied des Comedytrios Y-Titty
 Technical Committee – englisch für technisches Komitee, siehe Gremium
 ISO/TC ISO/List of Technical Commitees and Technical Standards
 Technische Chemie
 Telecine, siehe Filmabtaster
 Telecine (Warez)
 Temperature Coefficient, siehe Temperaturkoeffizient
 Tennisclub
 Teracoulomb = 1012 Coulomb, eine SI-Einheit für elektrische Ladung
 Terminal Choice, eine Synth-Rock-Band aus Berlin
 Tesla coil, siehe Tesla-Transformator
 Theoretische Chemie
 time code, siehe Zeitstempel
 Timecode, ein Hilfsmittel zur Synchronisation von Bild und Ton
 Total Carbon, gesamter Kohlenstoff, Parameter der Gewässergüte
 Total Commander, ein Shareware-Dateimanager für Windows
 Transparent Clock, ein Uhrentyp beim Precision Time Protocol, einem Protokoll zur Uhrensynchronisation für Echtzeitsysteme
 Trinity Cross, die höchste nationale Auszeichnung in Trinidad und Tobago.
 , siehe Tropischer Wirbelsturm
 TrueCrypt, eine quelloffene Festplattenverschlüsselungssoftware
 Trusted Computing, Technologie für sichere und vertrauenswürdige Computersysteme
 Türkei als internationales Luftfahrzeugkennzeichen
 Türkiye Cumhuriyeti, die türkische Bezeichnung der Türkei
 Turks- und Caicosinseln als Landescode nach ISO 3166
 Bahnhof Crailsheim nach DS 100
 SŽD-Baureihe ТС, Lokomotiven
Trading Company
Tagungscenter
Traktionscontrolling
Touringclub oder Touristenclub
 Telekommando, Fernsteuerbefehl in der Satellitenkontrolle

TC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Lettland: Motorräder
 Norwegen: Bergen (Norwegen) in der Provinz Hordaland
 Rumänien: diplomatische Vertretungen
 Slowakei: Okres Trenčin (noch nicht vergeben)
 Tschechien: Okres Tachov, deutsch: Tachau (auslaufend)
 Turks- und Caicosinseln

 steht für:

 Curie-Temperatur, die Temperatur, ab der die ferromagnetische Ordnung verschwindet

Die Abkürzung Tc steht für:

 Technetium, chemisches Element

Die Abkürzung tC steht für:

 das Automodell Scion tC

tc steht für:

 tc, ein Dienstprogramm zur Bandbreitenkontrolle
 den Ländercode der Turks- und Caicosinseln, sowie deren Top-Level-Domain, siehe .tc

TC